Кубок президента АФК 2013 — 9-й розыгрыш международного клубного футбольного турнира Азиатской конфедерации футбола (АФК). Финальный этап прошёл 23—29 сентября 2013 года в Малайзии. Победу впервые одержал туркменский клуб «Балкан».

Кубок АФК 2022 достался Азиатской конфедерации футбола.

Участники 
 Таджикистан с 2013 года не участвует, так как получил право участвовать в Кубке АФК
 Филиппины включены в список участников с 2013 года

Даты матчей 
График матчей в 2013.
 Групповая стадия: 6-12 Мая
 Финальная стадия: 23-29 Сентября

Групповой этап 
Команды разбиваются на 3 группы (по 4 в каждой) и играют по круговой системе в 1 круг. Занявшие первый два места выходят в финальную стадию.

Группа A 
Матчи прошли 7—11 мая 2013 года в Катманду, Непал.

Группа B 

Матчи прошли 8—12 мая 2013 года в Себу, Филиппины.

Группа C 
Матчи прошли 6—10 мая 2013 года в Пномпене, Камбоджа.

Финальная стадия 

Команды разбиваются на 2 группы и играют по круговой системе в 1 круг. Победители выходят в финал.

Финал 

|}

Бомбардиры

См. также 
 Лига чемпионов АФК 2013
 Кубок АФК 2013

Примечания

Ссылки 
 Кубок президента на сайте АФК
 Русскоязычная версия

Кубок президента АФК
Футбол в Азии в 2013 году